Департамент Хуан-Фелипе-Ибарра  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 9139 км². Население — 18051 человек. Плотность населения — 2,00 чел./км².

Административный центр — Сунчо-Корраль.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Морено
на востоке — с провинциями Чако, Санта-Фе
на юге — с департаментом Хенераль-Табоада
на западе — с департаментом Сармьенто
на северо-западе — c департаментом Фигероа

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Сунчо-Корраль
Матара
Вилелас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро